

Patronyme 

 John Kamps, scénariste américain, occasionnellement acteur ;
 Uwe Kamps (né en 1962), footballeur allemand ;
 Wart Kamps (né en 1977), acteur néerlandais.